Кратер Беттини () — крупный ударный кратер у юго-западного лимба видимой стороны Луны. Название дано в честь итальянского философа-иезуита, математика и астронома Марио Беттини (1582—1657) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются гигантский кратер Байи на западе; кратер Цукки на северо-западе и кратер Кирхер на юге. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 72 км, глубина — 3690 м.

Кратер имеет массивный, несколько разрушенный вал. На внутреннем склоне вала есть террасы. Высота вала над окружающей местностью составляет около 1300 м, объем кратера приблизительно 4500 км³. Дно чаши кратера ровное, отмечено множеством мелких кратеров, массивный центральный пик смещен к западу от центра чаши. Состав центрального пика — анортозит и габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1).

В связи с расположением у лимба Луны при наблюдениях кратер имеет искаженную форму из-за перспективных искажений.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Кратер Беттини на карте LAC-125. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 Южные окрестности кратера на карте LAC-136. 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны